Michigan
Ou ainda:
Michigan City
Michigantown

Outros
Lago Michigan, um dos Grandes Lagos;
Rio Michigan, um rio localizado no estado do Colorado.

Desambiguação